Preusmjeri Nacrt:Kineski nosač zrakoplova Shandong